Dvorište (kyrillisch Двористе) ist ein Dorf in der Gemeinde Despotovac im Engeren Serbien. Das Dorf gehört zum Verwaltungsbezirk Pomoravlje und hat 457 Einwohner (2011).

Einwohnerzahlen

Ort im Okrug Pomoravlje
Opština Despotovac